

Тиборув — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Тиборув — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства